Яков Магазинер:
 Магазинер, Яков Миронович (1882—1961) — русский и советский юрист-цивилист, доктор юридических наук, профессор.
 Магазинер, Яков Самойлович (1889—1941) — советский музыкальный педагог.